Английски може да се отнася до:

 Англия – за неща от, на или свързани с Англия
 англичани – народ, основно население на Англия
 английски език – език, възникнал в Англия